Paul Ricard (ondernemer)
Circuit Paul Ricard